Robert Larsen kan henvise til flere personer:

 Robert Larsen (bokser) – dansk bokser (1898 – 1981)
 Robert Larsen (DR-medarbejder) – dansk DR-medarbejder (1902 - 1980), der var kendt for at kunne tale sort